Municipio de Wildcat puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wildcat (condado de Tipton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tipton.
 Municipio de Wildcat (condado de Elk, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Elk.
 Municipio de Wildcat (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.